Финал Кубка Испании по футболу 2001 года — 100-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 30 июня на Олимпийском стадионе в Севилье. В финале Реал Сарагоса обыграл Сельту со счетом 3:1 и выиграл свой 5-й титул.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 RSSSF
 linguasport.com

Примечания 

2001
Футбол в Европе в 2001 году
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
Матчи ФК «Сельта»
События 30 июня
Июнь 2001 года
Спортивные соревнования в Севилье
Спорт в Испании в 2001 году